Нови-Искыр () — город в Болгарии. Находится в Городской области Софии, входит в общину Столична. Население составляет 13 538 человек (2022).

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Столична — Йорданка Асенова Фандыкова (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) по результатам выборов в правление общины.

Примечания 

Города Городской области Софии